Bréviligne est un terme d'anatomie désignant les morphologies lourdes chez les animaux. Il peut s'agir :

 De la morphologie du chat ;
 De la morphologie du cheval.

Voir aussi